Le patronyme néerlandais Verhaegen indique une provenance (ver:de, contraction de van et der) d'une haie (nl:haag, comme dans Den Haag: La Haye), comparable au français Delahaie ou .

Personnalités 

 Arthur Verhaegen (1847-1917), politicien belge, grand-père de Benoît ;
 Benoît Verhaegen (1929-2009), historien et politologue africaniste belge ;
 Mark Verhaegen (1954-), homme politique belge ;
 Paul Verhaegen (1859-1950), magistrat et historien belge ;
 Philippe Verhaegen (1909-2002), bénédictin belge, aumônier du roi ;
 Pierre Verhaegen (1800-1868), prêtre jésuite belge, missionnaire au Midwest américain ;
 Pierre-Théodore Verhaegen (1796-1862), avocat et politicien belge, grand-père d'Arthur.

Pseudonyme 

 Fernand Verhaegen, signature d'artiste du peintre Fernand Verraghen (1883-1975)

Folklore 
 Saint-Verhaegen, jour de fête, commémorant la fondation de l’Université libre de Bruxelles.

Variantes 
Le particule ver- peut être décliné en van et der ou vander.

Au sud des Pays-Bas et en Belgique, le -a- peut se décliner comme -ae. Le -g peut se décliner comme -gh-.

Le substantif peut être décliné avec ou sans -n final.

Il existe même des variantes où le rh a été remplacé par un rr : .

Voir aussi 

Patronyme flamand